Lidinski ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Lidinski (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Walter Lidinski (* 1928), deutscher Fußballspieler